Black Swan Songs el título del cuarto álbum de la banda de hip hop surcoreana Epik High. El álbum es una reedición del álbum anterior del grupo, Swan Songs. Consta de dos discos con nuevas versiones de los temas anteriores, así como de otras nuevas canciones.

Lista de canciones 
Disco 1
 Innisfree (Intro) 
 Yesterday 
 Lesson 3 (MC) 
 Fly 
 Funkdamental 
 그녀는 몰라 
 Ride 
 이별, 만남... 그 중점에서 
 The Epikurean (Intermission) 
 Paris 
 Let It Rain 
 도시가 눈을 감지 않는 이유 
 Follow the Flow 
 Goodbye (Outro) 
 Bone Us: Elements 
Disco 2
 사진첩 (Photo álbum)
 Paris (Remix)
 Lesson 3 (Remix)
 Swan Songs (Remix)
 Lesson 1 (Remix)
 Follow The Flow (Remix)
 Lesson 2 (Instrumental)
 Fly (Instrumental)

Enlaces externos 
 Epik High | Sitio Oficial del Grupo (En coreano)
 WOOLLIM Entertainment | Sitio Oficial de la disquera (En coreano)

Álbumes de 2006
Álbumes de Epik High